Лондонски атлетски гран при 2016. одржан је 22. и 23. јула 2016. на Олимпијском стадиону у Лондону. Ово је десети од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.

Издвојени резултат 
Американка Кендра Харисон је резултатом 12,20 оборила  светски рекорд на 100 м препоне који је Бугарка Јорданка Донкова са 12,21 држала пуних 28 година (1988).

Сатница 
.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и троје на основу постигнутог резултата (кв).

100 м (1) 
Ветар +0,1 м/с

100 м (2) 
Ветар +0,3 м/с

 100 м (Ф) 
Ветар +0,4 м/с

800 м

5.000 м

400 м препоне

Скок удаљ

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар -0,8 м/с

400 м

1.500 м

100 м препоне 
Такмичарке су биле подељене у две групе. У финале су се пласирале по 3 из сваке групе (КВ) и три на основу постигнутог резултата (кв).

100 м препоне (1) 
Ветар +0,3 м/с

100 м препоне (2) 
Ветар +0,3 м/с

 100 м препоне (Ф) 
Ветар +0,3 м/с

3.000 м препреке

Скок увис

Скок мотком

Бацање диска

Остале дисциплине

Мушкарци

200 м 
Ветар -0,3 м/с

400 м

Миља

110 м препоне 
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и троје на основу постигнутог резултатау (кв).

110 м препоне (1) 
Ветар -0,8 м/с

110 м препоне (2) 
Ветар -0,4 м/с

 110 м препоне (Ф) 
Ветар -1,0 м/с

Штафета 4х100 м

Скок мотком 

1Прекинуо такмичење

Жене

100 м 
Такмичарке су биле подељене у две групе. У финале су се пласирале по 3 из сваке групе (КВ) и три на основу постигнутог резултата (кв).

100 м (1) 
Ветар +0,2 м/с

100 м (2) 
Ветар -1,3 м/с

 100 м (Ф) 
Ветар -0,7 м/с

800 м

400 м препоне

Штафета 4х100 м  

1 Штафета састављена од такмичарки из САД, Јамајке, Бразила и Швајцарске

Скок удаљ

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Освојени бодови после 10 такмичења

Лондонски атлетски гран при
ИААФ Дијамантска лига 2016.